Die COVID-19-Pandemie in Sambia tritt als regionales Teilgeschehen des weltweiten Ausbruchs der Atemwegserkrankung COVID-19 auf und beruht auf Infektionen mit dem Ende 2019 neu aufgetretenen Virus SARS-CoV-2 aus der Familie der Coronaviren. Die COVID-19-Pandemie breitet sich seit Dezember 2019 von China ausgehend aus. Ab dem 11. März 2020 stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) das Ausbruchsgeschehen des neuartigen Coronavirus als Pandemie ein.

Verlauf und Maßnahmen 
Bis zum 17. März 2020 hatte die Regierung von Sambia bereits alle Bildungseinrichtungen geschlossen und einige Beschränkungen für Auslandsreisen eingeführt.

Am 18. März 2020 wurden in Lusaka die ersten beiden COVID-19-Erkrankungen in Sambia bestätigt. Es handelte sich um ein Paar, das zum Urlaub nach Frankreich gereist war. Im WHO-Situationsbericht tauchten diese beiden Fälle erstmals am 19. März 2020 auf. Ein dritter Fall wurde am 22. März registriert. Es handelte sich um einen Mann, der nach Pakistan gereist war und sich nach seiner Rückkehr in Lusaka aufhielt. Alle drei bis zu diesem Zeitpunkt infizierten Personen waren nach Mitteilung des sambischen Gesundheitsministers Chitalu Chilufya in einem stabilen gesundheitlichen Zustand.

Am 23. März 2020 verkündete die Regierung von Sambia einen Notfallplan zur Eindämmung der Pandemie im Land. Am 25. März 2020 bestätigte Präsident Edgar Lungu während einer nationalen Live-Ansprache insgesamt 12 COVID-19-Fälle im Land.

Der erste COVID-19-bedingte Todesfall im Land ereignete sich am 2. April 2020. Dieser Todesfall tauchte am 3. April 2020 erstmals im WHO-Situationsbericht auf. Bis zum 17. April 2020 wurden von der WHO 48 COVID-19-Erkrankungen und zwei COVID-19-bedingte Todesfälle in Sambia bestätigt.

Eine Autopsiestudie an 372 Verstorbenen am Universitätskrankenhaus Lusaka fand bei 15 % den Nachweis einer SARS-CoV-2-Infektion. Von 70 Patienten mit mehrheitlich typischen Beschwerden war nur bei sechs vor ihrem Tod ein Test auf das Virus erfolgt. Die Studienautoren gehen deswegen davon aus, dass aufgrund mangelnder Tests die Zahl der Covidkranken und -toten deutlich unterschätzt werde.

Statistik 
Die Fallzahlen entwickelten sich während der COVID-19-Pandemie in Sambia wie folgt:

Infektionen

Todesfälle

Anmerkungen

Siehe auch 
 COVID-19-Pandemie in Afrika

Weblinks 

 Weltgesundheitsorganisation (WHO): Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports auf der Website www.who.int (englisch)
 Johns Hopkins CSSE: Coronavirus COVID-19 Global Cases. (englisch)
 Webseite World of Meters: Echtzeit-Daten der Corona-Virus-Pandemie (englisch)

Einzelnachweise 

Sambia
Gesundheit (Sambia)
Geschichte (Sambia)